Кампаньяк — кантон во Франции, в департаменте Аверон
 Кампаньяк — коммуна во Франции, в департаменте Аверон
 Кампаньяк — коммуна во Франции, в департаменте Тарн